La palabra escuela puede referirse a:

Enseñanza 
escuela, la institución u organismo que tiene por objeto la educación, o el conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza, así como el lugar, edificio o local donde se enseña y se aprende;
 las escuelas medievales (palatina, monásticas y catedralicias) que funcionaron durante el llamado «Renacimiento Carolingio» y que son precedentes de la universidad medieval;
 una escuela de pensamiento, diversas concepciones metódicas o corrientes de pensamiento, de estilo o agrupamiento de los seguidores de un maestro, y, en particular en función del campo de que se trate:
 una escuela filosófica, el movimiento filosófico o corriente de pensamiento surgido a partir de la filosofía de un maestro, que «crea escuela», y muy frecuentemente entra en polémica con una escuela rival;
 una escuela de pensamiento religioso, dentro de cada una de las religiones;
 una escuela historiográfica, diferentes formas de entender los hechos históricos;
 una escuela geográfica, diferentes formas de entender la realidad geográfica;
 una escuela económica, corriente de pensamiento en economía que dispone de un cuerpo de análisis económico original, de un modelo, y, por último, de unas conclusiones de política económica que lleva a la práctica;
 una escuela jurídica, corriente de pensamiento en la filosofía del derecho;

Otros 
 Escuela (1999);
 Who Are You: Escuela 2015 (2015).